Salta kan referere til:

 Salta, Argentina, en by i Argentina
 Salta (provis), en provins i Argentina
 Salta, Bangladesh, en by i Bangladesh
 Salta (elv), en elv i Rumænien